Býkovice (Duits: Bikowitz) is een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Moravië, en maakt deel uit van het district Blansko.

Býkovice telt 171 inwoners (2006).

Gemeente in Blansko